Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Inula conyza
 el nombre común de la planta Inula helenium